Пантеле́ев — русская фамилия, образованная от греческого имени Пантелей (Пантелеймон). Женская форма — Пантеле́ева.

Известные носители 
 
 Пантелеев, Алексей Борисович (род. 1959) — вице-губернатор Московской области.
 
 
 Пантелеев, Ардальен Иванович (род. 1954) — депутат Государственной Думы второго созыва.
 Пантелеев, Валентин Фёдорович (1931—2019) — конструктор изделий оборонного назначения.
 Пантелеев, Валерий Леонтьевич (1931—2021) — советский и российский астроном.
 Пантелеев, Василий Лаврентьевич (1923—1992) — полный кавалер ордена Славы.
 Пантелеев, Владимир Павлович (род. 1930) — лауреат Ленинской премии в области космонавтики и освоения Луны.
 Пантелеев, Владимир Петрович (1868—1922) — ректор Московского практического химико-технологического института.
 Пантелеев, Владислав Владимирович (род. 1996) — российский футболист.
 Пантелеев, Гавриил Фролович (1923—1979) — Герой Советского Союза.
 Пантелеев, Георгий Пименович (род. 1918) — Герой Социалистического Труда.
 Пантелеев, Григорий Владимирович (род. 1972) — советский и латвийский хоккеист.
 Пантелеев, Дмитрий Владимирович (род. 1967) — режиссёр театра и кино, актёр.
 Пантелеев, Евгений Алексеевич (род. 1944) — министр Правительства Москвы.
 
 Пантелеев, Илья Андреевич (?—1861) — русский генерал, участник Наполеоновских войн и Кавказских походов.
 Пантелеев, Лев Николаевич (1910—1980) — вице-адмирал, Герой Советского Союза.
 Пантелеев, Лонгин Фёдорович (1840—1919) — русский писатель, издатель и общественный деятель.
 Пантелеев, Михаил Александрович (род. 1979) — российский физиолог и биофизик.
 Пантелеев, Николай Алексеевич (1928 — ?) — советский партийный деятель, председатель Госкомитета СМ УССР по труду.
 Пантелеев, Олег Евгеньевич (1952—2016) — российский политический деятель, член Совета Федерации.
 Пантелеев, Павел Андреевич (род. 1993) — российский самбист.
 Пантелеев, Пётр Григорьевич (1904—1961) — советский геолог.
 
 
 Пантелеев, Яков Елизарович (1905—1983) — полный кавалер ордена Славы.



Псевдонимы 
 Л. Пантелеев (настоящее имя — Алексей Иванович Еремеев; 1908—1987) — русский писатель.
 Лёнька Пантелеев (настоящее имя — Леонид Иванович Пантелкин; 1902—1923) — петроградский налётчик.

См. также 
 «Адмирал Пантелеев» — большой противолодочный корабль.